Джере́льний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Джерельний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Джерельний провулок — провулок у місті Київ.
 Джерельний провулок — провулок у місті Полтава.
 У місті Харків:
 Джерельний провулок — провулок у Немишлянському районі.
 Джерельний провулок — провулок у Основ'янському районі.
 Джерельний провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки